Mosey peut faire référence à : 
 Mosey, pseudonyme de Pierre Sarkozy (né en 1985), producteur français de rap et de hip-hop.
 Lil Mosey, de son vrai nom Lathan Moses Echols (né en 2002), chanteur et rappeur américain.
 Île Mosey, en mer de Sibérie orientale, en Russie.